Behr-Syndrom bezeichnet folgende nach dem deutschen Augenarzt Carl Julius Peter Behr benannte Syndrome: 

 Behr-Syndrom I, Syndrom bestehend aus Optikusatrophie und neurologischen Störungen,
 Behr-Syndrom II, Syndrom aus Abduzensparese und Parästhesien im Versorgungsgebiet des Nervus maxillaris.